Marchand ("mercante" in francese) può riferirsi a:

Geografia
 Marchand – area non incorporata nella contea di Indiana, Pennsylvania, Stati Uniti d'America
 Marchand – area non incorporata nella Contea di Stark, Ohio, Stati Uniti d'America
 Marchand – area non incorporata nella parrocchia di Ascension, Louisiana, Stati Uniti d'America
 Marchand – comune sudafricano nella municipalità distrettuale di ZF Mgcawu
 Marchand – villaggio situato nel comune di La Broquerie, Manitoba, Canada
 Marchand, antica denominazione di Dessalines – comune haitiano nel dipartimento dell'Artibonite

Persone
 Alex Beaulieu-Marchand (1994) – sciatore freestyle canadese
 Angel Marchand (1912-2005) – immunologo portoricano
 Barbara Marchand (1946) – conduttrice radiofonica italiana
 Bertrand Marchand (1953) – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
 Brad Marchand (1988) – hockeista su ghiaccio canadese
 Colette Marchand (1925-2015) – attrice, ballerina e coreografa francese
 Corinne Marchand (1937) –  attrice cinematografica e attrice televisiva francese 
 Felix Jacob Marchand (1846-1928) – patologo tedesco
 François Marchand (1500-1551) – scultore francese
 Hugo Marchand (1981) – pilota motociclistico francese
 Jean-Baptiste Marchand (1863-1934) – generale ed esploratore francese
 Jean Gabriel Marchand (1765-1851) – generale francese 
 Jean Hippolyte Marchand (1883-1940) – pittore, incisore e illustratore francese
 Joseph Marchand (1803-1835) – religioso e missionario francese
 Léopold Marchand (1891-1952) – commediografo, sceneggiatore e dialoghista francese
 Louis Marchand (1669-1732) – organista e compositore francese
 Marie Marchand-Arvier (1985) – sciatrice alpina francese
 Maxime Le Marchand (1989) – calciatore francese
 Nancy Marchand (1928-2000) – attrice statunitense
 Prosper Marchand (1678-1756) – editore francese
 René Marchand (1935) – giornalista e saggista francese
Robert Marchand (1911-2021) – ciclista e ginnasta francese
 Xavier Marchand (1973) –  nuotatore francese
 Yves Marchand (XX secolo) – bobbista svizzero

Altro
 Marchand  – casa automobilistica italiana
 Missione Marchand – spedizione guidata da Jean-Baptiste Marchand
 Marchand-mercier – termine francese che indica un tipo di imprenditore che opera al di fuori del sistema di corporazione degli artigiani
 Table des Marchands – monumento megalitico della cittadina francese di Locmariaquer

Pagine correlate 
 André Marchand